est une expression anglaise signifiant « sans issue ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , roman de  publié en 1864.

Cinéma 

 , titre original de La porte s'ouvre, film de  sorti le  ;
 , titre anglais des Grands Fusils, film de  sorti en 1973 ;
 , titre original de Sens unique, film de  sorti le  ;
 , autre titre du film Collide, un film d'action britanno-américano-allemand sorti en 2016 ;
 , court métrage américain de Stefano Giorgetti sorti en 2016 ;
 , court métrage néerlandais de Steve Oen sorti en 2018.

Musique

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bone Thugs-N-Harmony présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dope présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Electric Light Orchestra présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jefferson Starship présente sur l'album Nuclear Furniture sorti le  ;
 , chanson de Loudness présente sur l'album Thunder in the East sorti le  ;
 , chanson de Missing Persons présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Peter Gabriel présente sur l'album Up sorti le  ;
 , chanson de Phil Collins présente sur l'album  sorti le , bande-son de Frère des ours ;
 , chanson des Screaming Jets présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Stone Temple Pilots présente sur l'album No. 4 sorti le  ;
 , chanson de Theory of a Deadman présente sur l'album Gasoline sorti le .

Autre 

 , un événement de la fédération de catch World Wrestling Entertainment tenu en février et télévisé à la carte :
 No Way Out, l'édition de 2008.